Ottenbach kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Ottenbach, Zürich, ort och kommun,

Tyskland 

 Ottenbach, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,